Luga ist der Name oder Namensteil verschiedener geografischer Objekte:
 Luga (Fluss), Fluss in Russland
 Luga (Leningrad), Stadt in der Oblast Leningrad, Russland
 Ust-Luga, Ort in der Oblast Leningrad, Russland
 Rajon Luga, Rajon in der Oblast Leningrad
 Luga (Dresden), Stadtteil von Dresden, Sachsen
 Luga (Käbschütztal), Ortsteil von Käbschütztal, Sachsen
 Luga (Neschwitz), Ortsteil von Neschwitz, Sachsen
 Luga, Barangay von Santa Teresita, Philippinen

LUGA ist ein Akronym für:
 Linux User Group Austria
 LUGA (Messe), eine Messeveranstaltung in Luzern
 Letzter universeller gemeinsamer Ahn, den Urvorfahr aller Lebewesen

Luga ist der Name folgender Personen:
 Joe Luga (1920–2002), deutscher Sänger und Kabarettist

Siehe auch:
 Luqa
 Luger

Abkürzung